Corson ist der Familienname  folgender Personen:

 Dale R. Corson (1914–2012), US-amerikanischer Physiker
 George Corson (1829–1910), britischer Architekt
 James Corson (1906–1981), US-amerikanischer Diskuswerfer
 Hiram Corson (1828–1911), amerikanischer Professor für Literatur
 Fred Pierce Corson (1896–1985), US-amerikanischer Methodisten-Bischof
 Marilyn Corson (* 1950), kanadische Schwimmerin
 Shayne Corson (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Corson (Musiker) (* 1970), französischer Musiker

Siehe auch:
 Corson County, ein Bezirk im Norden von South Dakota, Vereinigte Staaten
 Corson (South Dakota), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Corson Motorcar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller